Die 15. Panamerikanischen Spiele wurden 2007 vom 13. bis 29. Juli in der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro ausgetragen. Es nahmen etwa 5.600 Athleten aus 42 Ländern teil, die in 34 Sportarten gegeneinander antraten.

Wahl des Austragungsorts 
Am 24. August 2002 fiel die Wahl der PSO auf Rio de Janeiro. Der einzige Kontrahent war die texanische Stadt San Antonio. 30 der 51 Mitglieder wählten in einer geheimen Wahl die brasilianische Stadt.

Maskottchen 
Das Maskottchen war eine Sonne namens Cauê.

Ergebnisse 
 Badminton
 Fußball
 Squash
 Triathlon

Medaillenspiegel 

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
!Platz
! Land
! Gold
! Silber
! Bronze
!Gesamt
|-
| 1 || align=left|  || 97 || 88 || 52 || 237
|-
| 2 || align=left|  || 59 || 35 || 41 || 135
|- style="background-color:#ccccff"
| 3 || align=left|  || 54 || 40 || 67 || 161
|- 
| 4 || align=left|  || 39 || 43 || 55 || 137
|- 
| 5 || align=left|  || 18 || 24 || 31 || 73
|-
| 6 || align=left|  || 14 || 21 || 13 || 48
|-
| 7 || align=left|  || 11 || 15 || 33 || 59
|-
| 8 || align=left|  || 10 || 25 || 34 || 69
|-
| 9 || align=left|  || 6 || 6 || 17 || 29
|-
| 10 || align=left|  || 6 || 5 || 9 || 20
|-
| 11 || align=left|  || 5 || 4 || 10 || 19
|-
| 12 || align=left|  || 3 || 5 || 12 || 20
|-
| 13 || align=left|  || 3 || 5 || 1 || 9
|-
| 14 || align=left|  || 2 || 3 || 2 || 7
|-
| 15 || align=left|  || 2 || 2 || 2 || 6
|-
| 16 || align=left|  || 1 || 3 || 6 || 10
|-
| 17 || align=left|  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 18 || align=left|  || 1 || 0 || 2 || 3
|-
| 19 || align=left|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 20 || align=left|  || 0 || 4 || 8 || 12
|-
| 21 || align=left|  || 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 22 || align=left|  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| 23 || align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 24 || align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| 25 || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 25 || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 25 || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 25 || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 25 || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 25 || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 25 || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 25 || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|}

Sportstätten

Weblinks 

 XV Jogos Pan-Americanos Rio de Janeiro 2007 in Quadro De Medalhas (portugiesisch)
 Offizielle Website

 
Multisportveranstaltung 2007
Sportveranstaltung in Rio de Janeiro
2007